Ravni est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ravni, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Ravni, un village situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Ravni, une localité située dans la municipalité de Raša, comitat d'Istrie ;
au Monténégro
Ravni, un village situé dans la municipalité de Kolašin ;
en Serbie
Ravni, un village situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Ravni, un village situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor ;
en Slovénie
Ravni, une localité située dans la commune de Krško.

Voir aussi